Epica či EPICA může být:

 Epica (hudební skupina) – nizozemská kapela
 Epica (album) – album skupiny Kamelot
 EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) – evropský projekt pro výzkum hlubinného ledu Antarktidy

Další významy 
 Epica Awards – mezinárodní cena za reklamu
 Proware Epica (RAID series) – RAID úložiště od firmy Proware Technology Corporation
 Daewoo Tosca – automobil, známý též jako Chevrolet Epica nebo Holden Epica
 Daewoo Magnus – automobil známý též jako Chevrolet Epica
 Banksia epica – keř rostoucí v Západní Austrálii